Clete steht für:
 (385695) Clete, Neptun-Trojaner
 Kleite in der griechischen Mythologie, siehe Kleite (Begriffsklärung)
 Clete (Vorname), ein Vorname